Примера дивисион 2013/14 (позната още като Ла Лига) е 83-тият сезон от основаването ѝ. Сезонът започна на 17 август 2013 и ще завърши на 18 май 2014. Барселона е настоящият шампион. Както обикновено Nike осигурява топките за мачовете, като тази година има нов модел наречен Nike Incyte Liga BBVA.

Отбори 
Общо 20 отбора участват в първенството, включително 17 от предишния сезон и три получили промоция от Сегунда Дивисион 2012/13. Това включва първите два отбора от Сегунда Дивисион и победителят от плейофите.

Майорка, Депортиво Ла Коруня и Реал Сарагоса изпаднаха в Сегунда Дивисион 2013/14 предишния сезон: Майорка изпаднаха след 16 години в Ла Лига, най-дългият период в историята им и край на тяхната златна епоха, Сарагоса се завърнаха в Сегунда дивисион след четири години, а Депортиво Ла Коруня прекараха само един сезон в първата дивизия на Испания. И трите отбора изпаднаха в последния ден на сезона.

Трите изпднали отбора бяха заменени от три получили промоция: Елче се завърнаха като шампион на Сегунда Дивисион след 24 години в по-долните дивизии, от които последните 14 в Сегунда. Вицешампионът Виляреал също получи директна промоция в Ла Лига след само година в по-долното ниво на испанския футбол побеждавайки директният им съперник за пряка промоция Алмерия в последния им мач за сезона. Алмерия се завърнаха в Примера след две години в Сегунда след като победиха Херона във финала на плейофите.

Това е първият път от сезон 1988/89 насам, в който няма нито един от отбор от испанския архипелаг (отбори от Балеарските и Канарски острови) след като Майорка изпаднаха и Лас Палмас не успяха да се класират от плейофите.

Информация

Промени в мениджърите

Класиране

Резултати

Позиции по кръг

Награди и статистика

Голмайстори 

Трофеят Пичичи е награждаван от вестник Марка на футболиста с най-много голове за сезона.

Асистенции

Трофей Замора 
Трофеят Замора се награждава от вестник Марка на вратаря с най-малък коефициент на допуснати голове спрямо играни мачове. Играчът трябва да е играл поне 28 мача с по над 60 минути на мач, за да може да участва.

Източник: Марка

Феър-плей класация 

Източник: Точки от след 1 и 2 кръгПоследно обновяване: 26 август 2013 г.

Източник на картони и дузпи: Доклади на съдиите, Комитет по санкциите , Решения на комитет за обжалване  и Дирекция на RFEF за феър плей класация 

Бележки:
  Жълт картон: 1 точка/жълт картон
   Два жълти картона/изгонване: 2 точки/два жълти картона
  Директен червен картон: 3 точки/червен картон
 Включва картони на неиграещи
  Наказание за мачове (играч): когато играч е наказан за x бъдещи мачове, x може да е повече от 3. Точки: колкото x мачовете, за колкото е наказан
  Наказание за мачове (персонал): когато някой от персонала на клуба (не играч) е наказан за х бъдещи мачове. Точки: колкото х мачовете, за които е наказан
  Поведение на публиката: когато зрителите предизвикват безредици чрез експлозии, пламъци, хвърляне на обекти на терена, чупене на столове... и т.н. Може да бъдат слаб (5 точки), сериозен (6 точки), много сериозен (7 точки)
 Затваряне на стадиона: когато станат сериозни инциденти, които са наказани с играене без публика. 10 точки/мач със затворен стадион

Голове 
 Първи гол за сезона: Карлос Вела за Реал Сосиедад срещу Хетафе (17 август 2013)
 Най-бърз гол за сезона: 1 минута и 18 секунди, Коро за Елче срещу Реал Сосиедад (24 август 2013)
 Най-голяма победа: 7 гола
 Барселона 7 – 0 Леванте (18 август 2013)
 Най-резултатен мач: 7 гола
 Барселона 7 – 0 Леванте (18 август 2013)
 Най-много голове от един отбор: 7 гола
 Барселона 7 – 0 Леванте (18 август 2013)
 Най-много голове от загубил отбор: 2 гола
 Алмерия 2 – 3 Виляреал (19 август 2013)

Чисти мрежи 
 Най-много чисти мрежи (отбор): 2
 Барселона
 Най-малко чисти мрежи (отбор): 0
 Алмерия
 Бетис
 Валядолид
 Виляреал
 Гранада
 Елче
 Еспаньол
 Малага
 Осасуна
 Селта Виго
 Хетафе

Дисциплина 
 Най-много жълти картони (отбор): 10
 Севиля

 Най-много жълти картони (играч): 2
 Серхи Дардер (Малага)
 Коке (Севиля)
 Джефри Кондогбия (Севиля)
 Рикардо Коща (Валенсия)
 Рафиня (Селта Виго)
 Кристиан Сапунару (Елче)
 Симао (Еспаньол)

 Най-много червени картони (отбор): 1
 Селта Виго

 Най-много червени картони (играч): 1
 Борха Убиня

Брой отбори по автономни области

Външни препратки 
 LFP.es
 LigaBBVA.com
 sportYou.es
 Inside Spanish Football

Източници 

Примера дивисион
Сезон 2013/14 във футбола